Hardini ist der Familienname folgender Personen:

 Nimatullah al-Hardini (1808–1858), syrisch-maronitischer Mönch und Heiliger
 Nurhayati Sri Hardini alias Nh. Dini (1936–2018), indonesische Schriftstellerin